Tha Carter — название серии альбомов американского рэпера Дуэйна «Lil Wayne» Картера.
 
 Tha Carter (2004) — четвёртый
 Tha Carter II (2005) — пятый
 Tha Carter III (2008) — шестой
 Tha Carter IV (2011) — девятый
 Tha Carter V (2018) — двенадцатый